Хаит — древнеегипетская золотая корона фараонов. 
По внешнему виду хаит похож на голубую корону хепреш. Отличие от хепреш в том, что хаит не имеет продольного выступа по периметру короны. Также как и корона хепреш хаит покрывали узором из множества мелких колец, ямочек или кружков. В лобовой части короны крепился урей.

Хаит использовали при совершении ритуальных обрядов.

Галерея

Ссылки 
 Specific Crowns (англ.)
 Ancient Egyptian Crowns/Headdresses (англ.)

Литература 
 Budge. An Egyptian Hieroglyphic Dictionary, E.A.Wallace Budge, (Dover Publications), c 1978, (c 1920), Dover edition, 1978. (In two volumes) (softcover, ISBN 0-486-23615-3)

Древнеегипетские короны